Die 41. Nordischen Skiweltmeisterschaften wurden vom 21. Februar bis 1. März 1997 in der norwegischen Stadt Trondheim ausgetragen.

Erfolgreichste Nation war wie bei den letzten Weltmeisterschaften in Thunder Bay das Team aus Russland mit diesmal sechs WM-Titeln. Es folgten Gastgeberland Norwegen mit vier und Finnland mit drei Goldmedaillen.

Ganz besonders ragte Russlands Langläuferin Jelena Välbe heraus, der es gelang, sämtliche fünf WM-Titel abzuräumen, die möglich waren. In allen vier Einzelrennen landete die Italienerin Stefania Belmondo auf dem zweiten Platz. Der Norweger Bjørn Dæhlie war mit zwei Einzelsiegen sowie dem Gewinn der Staffel-Goldmedaille ebenfalls wieder sehr erfolgreich. Janne Ahonen errang zwei WM-Titel im Skispringen. Er siegte auf der Normalschanze vor dem Japaner Masahiko Harada und holte mit seinem finnischen Team außerdem Mannschaftsgold von der Großschanze. Harada gewann den Wettbewerb von der Großschanze und außerdem noch Silber im Mannschaftsspringen.

Zuschlag 
Die Vergabe war am 12. Juni 1992 beim 38. FIS-Kongress in Budapest erfolgt.

Langlauf Männer 
 Detaillierte Ergebnisse

10 km klassisch 

Weltmeister 1995: 

Datum: 24. Februar 1997

Verfolgungsrennen (10 km klassisch + 15 km Freistil) 

Weltmeister 1995: 

Datum: 25. Februar 1997

30 km Freistil 

Weltmeister 1995 (klassisch): 

Datum: 21. Februar 1997

50 km klassisch 

Weltmeister 1995 (Freistil): 

Datum: 2. März 1997

4 × 10 km Staffel 

Weltmeister 1995:  (Sture Sivertsen, Erling Jevne, Bjørn Dæhlie, Thomas Alsgaard)

Datum: 28. Februar 1997

Langlauf Frauen 
 Detaillierte Ergebnisse

5 km klassisch 

Weltmeisterin 1995: 

Datum: 23. Februar 1997

Die ursprüngliche Siegerin Ljubow Jegorowa wurde drei Tage nach dem Rennen wegen einer positiven Dopingkontrolle disqualifiziert.

Verfolgungsrennen (5 km klassisch + 10 km Freistil) 

Weltmeisterin 1995: 

Datum: 24. Februar 1997

15 km Freistil 

Weltmeisterin 1995 (klassisch): 

Datum: 21. Februar 1997

30 km klassisch 

Weltmeisterin 1995 (Freistil): 

Datum: 1. März 1997

4 × 5 km Staffel 

Weltmeisterinnen 1995:  (Olga Danilowa, Larissa Lasutina, Jelena Välbe, Nina Gawriljuk)

Datum: 28. Februar 1997

Skispringen Männer 
Detaillierte Ergebnisse

Normalschanze K90 

Weltmeister 1995: 

Datum: 22. Februar 1997

Großschanze K120 

Weltmeister 1995: 

Datum: 1. März 1997

Team Großschanze K120 

Weltmeister 1995:  (Jani Soininen, Janne Ahonen, Mika Antero Laitinen, Ari-Pekka Nikkola)

Datum: 27. Februar 1997

Nordische Kombination Männer 
 Detaillierte Ergebnisse

Einzel (Normalschanze K90/15 km) 

Weltmeister 1995: 

Datum: 22. Februar – Springen / 23. Februar 1997 – Lauf

Team (Normalschanze K90/4 × 5 km) 

Weltmeister 1995:  (Masashi Abe, Tsugiharu Ogiwara, Kenji Ogiwara, Takanori Kōno)

Datum: 26. Februar 1997

Von ersten Mal bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften, fand beide Disziplinen am ein Tag statt.

Medaillenspiegel

Einzelnachweise

Literatur 
 Hermann Hansen, Knut Sveen: VM på ski '97. Alt om ski-VM 1925–1997. Adresseavisens Forlag, Trondheim 1996, ISBN 82-7164-044-5.

Weblinks 
 41. Nordische Ski-Weltmeisterschaften 1997 in Trondheim, Norwegen auf ifosta.de, abgerufen am 25. Mai 2017
 Die drei Erstplatzierten bei Olympischen Winterspielen & Ski-Weltmeisterschaften, Seiten 56/57 auf deutscherskiverband.de (PDF), abgerufen am 25. Mai 2017
 Nordische Ski-Weltmeisterschaft, mehrere kleinere Berichte zu Ereignissen bei der Nordischen Ski-WM 1997 auf archiv.rhein-zeitung.de, abgerufen am 25. Mai 2017
 Kenji Ogiwara, Biographie des Nordisch Kombinierten Kenji Ogiwara auf munzinger.de, abgerufen am 25. Mai 2017
 Trondheim - Nordische Ski-WM 1997, auf skisprungfan.de, abgerufen am 25. Mai 2017
 Nur Schanzenjäger Thoma hoffnungsvoll, Vorbericht zur Nordischen Ski-WM 1997 auf neues-deutschland.de, abgerufen am 25. Mai 2017
 Yelena Välbe vs Stefania Belmondo Women's 10km Pursuit at World Championship 1997 Trondheim, Video veröffentlicht am 15. Februar 2017auf youtube.com, abgerufen am 25. Mai 2017
 Mika Myllylä vs Bjørn Dæhlie Men's 10km at World Championship 1997 Trondheim, Video veröffentlicht am 16. Februar 2017 auf youtube.com, abgerufen am 25. Mai 2017
 Janne Ahonen - 98.5 m - Trondheim 1997, Video veröffentlicht am 4. Februar 2015 auf youtube.com, abgerufen am 25. Mai 2017
 Ski Jumping WCH Trondheim 1997 (II), Video veröffentlicht am 7. Januar 2013 auf youtube.com, abgerufen am 25. Mai 2017